Списък на кметовете на централномакедонския град Катерини, Гърция.

Кинотита Катерини 

{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|1
|Мухарем Рюстем
|Μουχαρέμ Ρουστέμ
|1912
|1915
|-
|2
|Василиос Кирянис
|Βασίλειος Κυργιάνης
|1915
|1916
|-
|3
|Георгиос Папарасхос
|Γεώργιος Παπαπαράσχος
|1916
|1917
|-
|4
|Димитриос Димадис
|Δημήτριος Δημάδης
|1917
|1920
|-
|5
|Николаос Ламбадос
|Νικόλαος Λάμπαδος
|1920
|1920
|-
|6
|Георгиос Мандзаропулос
|Γεώργιος Μαντζαρόπουλος
|1920
|1922
|-
|7
|Константинос Куркумбетис
|Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης
|1923
|1925
|-
|8
|Николаос Кулас
|Νικόλαος Κούλας
|1927
|1928
|-
|9
|Атанасиос Василиадис
|Αθανάσιος Βασιλειάδης
|1928
|1929
</table>

Дем Катерини 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|1
|Николаос Дикас
|Νικόλαος Δίκας
|1929
|1933
|-
|2
|Димитриос Вакалис
|Δημήτριος Βακάλης
|1933
|1934
|-
|3
|Емилиос Ксантопулос
|Αιμίλιος Ξανθόπουλος
|1934
|1936
|-
|4
|Платон Росетос
|Πλάτων Ρωσσέτος
|1937
|1938
|-
|5
|Георгиос Папарасхос
|Γεώργιος Παπαπαράσχος
|1939
|1940
|-
|6
|Димитриос Андонопулос
|Δημήτριος Αντωνόπουλος
|1941
|1941
|-
|7
|Хараламбос Лемонопусос
|Χαράλαμπος Λεμονόπουλος
|1942
|1942
|-
|8
|Аристидис Никоделис
|Αριστείδης Νικοδέλλης
|1943
|1943
|-
|9
|Атанасиос Василиадис
|Αθανάσιος Βασιλειάδης
|1943
|1944
|-
|10
|Йоанис Левидис
|Ιωάννης Λεβίδης
|1944
|1944
|-
|11
|Харламбос Сидиропулос
|Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος
|1945
|1946
|-
|12
|Анастасиос Тасюлас
|Αναστάσιος Τασιούλας
|1946
|1947
|-
|13
|Василиос Тавандзис
|Βασίλειος Ταβαντζής
|1948
|1949
|-
|14
|Анастасиос Цахалинас
|Αναστάσιος Τσαχαλίνας
|1950
|1951
|-
|15
|Аристидис Никоделис
|Αριστείδης Νικοδέλλης
|1951
|1952
|-
|16
|Димитриос Вакалис
|Δημήτριος Βακάλης
|1952
|1954
|-
|17
|Соломон Пападопулос
|Σολομών Παπαδόπουλος
|1954
|1959
|-
|18
|Василиос Тавандзис
|Βασίλειος Ταβαντζής
|1959
|1964
|-
|19
|Панайотис Терзопулос
|Παναγιώτης Τερζόπουλος
|1964
|1967
|-
|20
|Христос Цалидис
|Χρήστος Τσαλίδης
|1967
|1974
|-
|21
|Атанасиос Кацаунис
|Αθανάσιος Κατσαούνης
|1974
|1975
|-
|22
|Симеон Хараламбидис
|Συμεών Χαραλαμπίδης
|1975
|1987
|-
|23
|Теофилос Камберидис
|Θεόφιλος Καμπερίδης
|1987
|1990
|-
|24
|Менелаос Терзопулос
|Μενέλαος Τερζόπουλος
|1991
|1996
|-
|25
|Йоанис Амиридис
|Ιωάννης Αμοιρίδης
|1997
|2007
|-
|26
|Савас Хионидис
|Σάββας Χιονίδης
|2007
|2019
|-
|27
|Константинос Кукодимос
|Κώστας Κουκοδήμος
|2019
|настоящ
</table>

Бележки